(tout le monde) fait notamment référence à :

Album 

 Everybody (Backstreet's Back), un album du groupe Backstreet Boys sorti en 1997.
 Everybody, un album du rappeur américain Logic sorti en 2017.

Chanson 

 Everybody, une chanson de Tanel Padar et Dave Benton, gagnante de l'Eurovision 2001 ;
 Everybody, une chanson de Madonna ;
 Everybody, une chanson du dj français Martin Solveig, sortie en 2005.

Homonymie de titre